Myo é um dispositivo eletrônico de interação homem computador por meio de uma bracelete colocada no antebraço. Trata-se de um sensor de movimentos desenvolvido pela empresa Thalmic e permite interações com dispostivos de modo semelhante ao Kinect e o Leap Motion, entretanto com um melhor nível de precisão na captura e interação dos movimentos. O funcionamento do Myo está relacionado aos movimentos dos músculos do antebraço, daí seu nome Myo.

Ligações externas 
 

Controladores de jogos
Realidade virtual
Realidade aumentada
Interface gráfica do utilizador
Técnicas de interface do utilizador
Interface do utilizador
Imagem 3D